Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 1 и 4 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в прыжке в высоту являлся Мутаз Эсса Баршим из Катара.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 2,30 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Мутаз Эсса Баршим — как действующий чемпион мира
 Андрей Проценко — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,31 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 1 октября 2019 года. В сектор вышел 31 участник. Сразу несколько сильных прыгунов не смогли преодолеть квалификацию. Вне финала остались: победитель Бриллиантовой лиги Андрей Проценко, чемпион Европы 2018 года Матеуш Пшибылко, бронзовый призёр прошлого чемпионата мира Маджид Газаль. Чемпион мира 2013 года Богдан Бондаренко вернулся в 2019 году после 21-месячного перерыва в соревнованиях, связанного с травмами колена и спины. На старте сезона он выиграл два этапа Бриллиантовой лиги, но в Дохе из-за рецидива очередной травмы отказался от выступления после первой же попытки.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин состоялись 4 октября 2019 года. Действующий чемпион мира Мутаз Эсса Баршим в июле 2018 года перенёс операцию на травмированной лодыжке, за которой последовал длительный процесс восстановления. Как результат, в 2019 году он был далёк от своей лучшей формы. В летнем сезоне Баршим выступил лишь на трёх стартах, в лучшем из них взяв высоту 2,27 м. Вариант с пропуском чемпионата мира был исключён, поскольку он был домашним для Баршима, а сам прыгун на протяжении нескольких последних лет являлся лицом катарского спорта.

Вечер 4 октября стал первым на чемпионате мира, когда стадион «Халифа» заполнился полностью. Перед родными трибунами Баршим вёл борьбу за победу с двумя россиянами, выступавшими в качестве нейтральных атлетов — Михаилом Акименко и Ильёй Иванюком, а также белорусом Максимом Недосековым. Все высоты до 2,30 м включительно первые три прыгуна взяли с первой попытки, в то время как Недосеков несколько раз сбил планку. На 2,33 м безупречны были лишь Акименко и Недосеков, а их соперники оказались на грани завершения соревнований с двумя неудачными прыжками. Однако в третьей попытке и Баршим, и Иванюк справились с высотой и продолжили борьбу. Следующий рубеж (2,35 м) сразу же покорился Баршиму, Акименко и Иванюку (для обоих россиян эта высота стала новым личным рекордом); прыжок Недосекова оказался неудачным, и он перенёс оставшиеся две попытки на 2,37 м. В этот момент в соревнованиях лидировал Акименко, по дополнительным показателям ему уступали Иванюк и Баршим, делившие второе место. Развязка наступила на высоте 2,37 м: поймавший кураж Баршим к удовольствию зрителей вновь взял её с первой попытки и вышел в лидеры. Никто из его соперников ответить не смог. Акименко завоевал серебряную медаль, Иванюк — бронзовую.

За 17 прошедших чемпионатов мира по лёгкой атлетике Мутаз Эсса Баршим стал первым мужчиной-прыгуном в высоту, успешно защитившим свой титул. Кроме него два раза титул брал только рекордсмен мира Хавьер Сотомайор (1993, 1997), но между теми победами он уступил золото в 1995 году.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки